Heisterbach steht für:
 Kloster Heisterbach, ehemalige Zisterzienserabtei im Siebengebirge bei Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Heisterbach (Usa), rechter Zufluss der Usa bei Westerfeld, Stadt Neu-Anspach, Hochtaunuskreis, Hessen

Heisterbach ist der Familienname folgender Personen:
 Caesarius von Heisterbach (um 1180–1240), deutscher Zisterziensermönch und Chronist
 Heinrich I. von Heisterbach (um 1180–1242), Abt des Klosters Heisterbach

Siehe auch:
 Haisterbach